Als Rettungsfonds werden unter anderem bezeichnet:

 der Euro-Rettungsschirm, siehe Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) 
 der Euro-Rettungsfonds, siehe Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) 
 der permanente Fonds bzw. Rettungsschirm, siehe Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
 der deutsche Bankenrettungsfonds Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS/SoFFin)
 Bankenrettungsprogramme in den USA, siehe
 Troubled Asset Relief Program (TARP)
 Reconstruction Finance Corporation (RFC)
 den Rettungsfonds für spanische Regionen, siehe Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)